Epístola a los corintios puede referirse a cualquiera de las dos cartas que el apóstol Pablo de Tarso escribió a esta comunidad cristiana primigenia o bien a una carta escrita por el Papa Clemente: 
 la Primera epístola a los corintios.
 la Segunda epístola a los corintios''.
 la Primera epístola de Clemente.